Thomas Beecham (industrieel) (1820-1907), Brits zakenman in de farmaceutische industrie
Thomas Beecham (dirigent) (1879-1961), Brits dirigent